

Топоніми

Номі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже,  провінція Тренто.

Номі (Ісікава)
 Повіт Номі